Маркиз де Сад — российско-американский фильм 1996 года по мотивам эпизода из жизни французского писателя маркиза де Сада.

Сюжет 
Париж, XVIII век. Молодая девушка Жюстина, разыскивая пропавшую сестру, попадает к маркизу де Саду. Маркиз вскоре попадает в Бастилию, и девушка помогает ему освободиться, потому что иначе она рискует никогда не узнать о судьбе сестры. Маркиз приглашает её в свою усадьбу, где обещает ей рассказать о пропавшей сестре в обмен на помощь в написании книги о наслаждении и боли.

В ролях

Критика 
Критики отметили, что

Профессор Зак из Орегонского университета поставил фильм в один ряд с первой экранизацией романа 1969 года «Жюстина, или Несчастья добродетели» и фильмом 2000 года «Перо маркиза де Сада», но при этом отметил, что фильм не стал блокбастером.

Примечания

Ссылки 
 
 Фильм на Rotten Tomatoes
 Rafael Pérez - El Marqués de Sade en el séptimo arte (Primera parte) // Cultura Colectiva, 2 апреля 2014 (источник на испанском языке) 

Фильмы США 1996 года
Фильмы России 1996 года
Фильмы-драмы США
Эротические фильмы США
Фильмы-драмы России
Эротические фильмы России
Маркиз де Сад